Urraca Kastilská (1186 – 3. listopadu 1220,  Coimbra) byla portugalská královna, manželka Alfonse II.

Biografie 
Urraca byla pátým dítětem kastilského krále Alfonse VIII. a Eleonory Anglické. Byla tedy vnučkou slavné krásky Eleonory Akvitánské a Jindřicha Plantageneta.

Roku 1206 se Urraca provdala za portugalského prince Alfonse. O pět let později Alfons zdědil po otci trůn a Urraca se tak stala královnou. Z manželství se narodilo pět dětí. Afonso II. v závěti z roku 1214 uvedl přání, aby Urraca byla regentkou za jeho dědice, pokud zemřel dříve než ona. Nakonec však jako první zemřela Urraca, v roce 1220.

Je pohřbena společně s manželem v klášteře Alcobaça.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Urracina tomba v Alcobaçe

Burgundsko-ivrejská dynastie
Kastilské infantky
Portugalské královny
Úmrtí v Coimbře
Pohřbení v klášteře Alcobaça
Narození v roce 1186
Úmrtí 3. listopadu
Úmrtí v roce 1220
Ženy
Narození 28. května